En Pologne, Prażmów est le nom :

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Prażmów, dans le powiat de Piaseczno
 du village de Prażmów, chef-lieu de cette gmina.

dans la voïvodie de Łódź
 du village de Prażmów.

dans la voïvodie de Lublin
 du village de Prażmów.